Вериссе́, Веріссе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 70 км на південь від Діжона, 55 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вериссе на сайті французького Національного інституту географії
 Вериссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вериссе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вериссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вериссе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара